AntiVir — серия антивирусных продуктов, выпускаемых немецкой компанией Avira GmbH. 7 декабря 2020 года компания NortonLifeLock официально объявила о приобретении немецкого вендора Avira за 360 миллионов долларов.

Программные продукты серии

Avira Free Antivirus 

Антивирус, бесплатный для личного использования. Продукт включает в себя резидентный монитор (который проверяет процессы при их попытке обратиться к файлам), сканер и программу автоматического или ручного обновления (в котором открывается окно с рекламным предложением приобрести коммерческую Premium-версию). Начиная с девятой версии имеется функция обнаружения рекламных программ, программ-шпионов и других вредоносных программ (ранее было только в Premium-версии).

Avira AntiVir Premium 
Платная Premium версия персонального антивируса имеет ряд преимуществ по сравнению с бесплатной версией, наиболее значительные:

 обновления через Интернет выполняются гораздо быстрее (используются специальные серверы обновлений) и эффективнее (отсутствует рекламное окно и некоторые другие ограничения);
 защита от сайтов с вредоносным кодом;
 присутствует возможность проверки входящей и исходящей почты по протоколам POP3 и SMTP.

По результатам тестов AV-Comparatives в феврале 2009 года Avira Premium 8.2 обнаружила 99,7 % вирусов (второе место), но получила 2 звезды безопасности из-за того что заняла восьмое место в тесте на ложные срабатывания, а также заняла четвёртое место в тесте на скорость сканирования.

Avira Internet Security 
Пакет безопасности отличается от Premium тем, что были добавлены персональный Firewall, анти-спам, родительский контроль (блокировка сайтов, нежелательных для просмотра детьми), игровой режим.

Avira Professional Security 
Предназначен для защиты рабочих станций при использовании их в бизнесе. Он обладает всеми возможностями Avira AntiVir Premium и помимо этого защищает компьютеры в сети.

Другие продукты серии 

 AntiVir Server, AntiVir MailServer и AntiVir ProxyServer — защищают серверы данных, почтовые и прокси-серверы соответственно. Стоимость каждого из них составляет от €235 до десятков тысяч евро в зависимости от количества пользователей (от 10), времени действия лицензии (1, 3 или 5 лет) и уровня технической поддержки.

 AntiVir Mobile — несуществующий ныне антивирус для КПК и смартфонов под управлением Windows Mobile и Symbian OS. На дату ноябрь 2011 г. продажа продукта прекращена, поддержка прекращена 31 декабря 2011 года.

 AntiVir Free Android Security — приложение для платформы Android, которое поможет найти устройство в случае потери.

 AntiVir Free Mac Security — бесплатный антивирус для защиты пользователей Macintosh.

Награды 
 Platinum Performance Award On-Demand Scanning за февраль 2010 г. от Anti-Malware.ru
 Gold Parental Control Award за декабрь 2012 г. от Anti-Malware.ru

Факты 
Движок Avira AntiVir используют и другие вендоры. Среди них финский F-Secure и китайский — 360 Total Security.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Avira на русском

Антивирусы
Бесплатное программное обеспечение
Shareware
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Межсетевые экраны
Средства родительского контроля